Эниан () — греческая фамилия. Известные носители:

 Эниан, Георгиос (1788—1848) — греческий политик и министр эпохи Освободительной войны 1821—1829 гг. и Греческого королевства.
 Эниан, Димитриос (1800—1881) — известный участник Освободительной войны Греции 1821—1829 гг., политик, историк, писатель и переводчик, агроном.